Георгий Чихрадзе:
 Чихрадзе, Георгий Александрович (род. 1967) — советский, грузинский футболист, тренер.
 Чихрадзе, Георгий (род. 1987) — грузинский футболист. Примечания